ASCII (, ) — название таблицы (кодировки, набора), в которой некоторым распространённым печатным и непечатным символам сопоставлены числовые коды. Таблица была разработана и стандартизирована в США, в 1963 году.

Таблица ASCII определяет коды для символов:
 десятичных цифр;
 латинского алфавита;
 национального алфавита;
 знаков препинания;
 управляющих символов.

История 
Изначально (1963 год) ASCII была разработана для кодирования символов, коды которых помещались в 7 бит (128 символов; 27=128), а старший бит №7 (нумерация с нуля) использовался для контроля ошибок, возникших при передаче данных. В первой версии кодировались только заглавные буквы. Полосы (группы по 16 символов) № 6 и 7 (нумерация начинается с 0) были зарезервированы для дальнейшего расширения. Велись споры, использовать ли эту область для строчных букв или управляющих символов.

В 1965 году была подготовлена новая редакция ASCII, которая так и не была опубликована. Она не использовалась нигде, кроме терминалов IBM 2260/2848. Следующая спецификация была опубликована в 1967 году, и все содержащиеся в ней символы в дальнейшем не меняли своего положения в таблице.

Со временем кодировка была расширена до 256 символов (28=256); коды первых 128 символов не изменились. ASCII стала восприниматься как половина 8-битной кодировки, а «расширенной ASCII» называли ASCII с задействованным 8-м битом (например, КОИ-8).

Наложение символов 

С помощью символа Backspace (BS) (возврат на один символ) на принтере можно печатать один символ поверх другого. В ASCII таким же способом можно добавить к буквам диакритические знаки, например:

 a BS ' → á
 a BS ` → à
 a BS ^ → â 
 o BS / → ø
 c BS , → ç
 n BS ~ → ñ

Примечание. В старых шрифтах — апостроф «'» рисовался с наклоном влево (сравните: «`» и «´»), а тильда «~» — была сдвинута вверх (сравните: «~» и «˜»), так что они как раз подходили на роль символов акут «´» и «тильда сверху».

Если в одной позиции дважды напечатать один и тот же символ — получится жирный символ; если в одной позиции напечатать символ, а затем подчёркивание «_» — получится подчёркнутый символ:

 a BS a → a
 a BS _ → a

Эта техника до сих пор используется, например, в справочной системе man.

Национальные варианты ASCII 

Стандарт ISO 646 (ECMA-6) предусматривает возможность размещения в ASCII национальных символов. Для этого предлагается заменять символы «@», «[», «\», «]», «^», «`», «{», «|», «}», «~». Также на месте знака решётки «#» может быть размещён символ фунта «£», а на месте символа доллара «$» — знак валюты «¤». Вариант ASCII, не содержащий национальных символов, называется «US-ASCII» или «international reference version».

Для некоторых языков (с нелатинской письменностью: русский, греческий, арабский, иврит и др.) существовали более радикальные модификации ASCII:
 В одной из таких модификаций — на месте строчных латинских букв размещались национальные символы (для русского и греческого — заглавные буквы). 
 В другой модификации — предусматривалось переключение между US-ASCII и национальным вариантом; переключение осуществлялось «на лету»: с помощью символов «SO» () и «SI» (); в этом случае — в национальном варианте можно было полностью заменить латинские буквы на национальные символы. См. также: КОИ-7.
Впоследствии оказалось удобнее использовать 8-битовые кодировки (кодовые страницы), в которых нижнюю половину кодовой таблицы (0—127) занимают символы US-ASCII, а верхнюю (128—255) — дополнительные символы, включая набор национальных символов. Таким образом, верхняя половина таблицы ASCII (до повсеместного внедрения Юникода) активно использовалась для представления локализированных символов, букв местного языка. Отсутствие единого стандарта размещения кириллических символов в таблице ASCII доставляло множество проблем с кодировками (КОИ-8, Windows-1251 и др.). Носители других языков с нелатинской письменностью тоже страдали из-за наличия нескольких разных кодировок.

Первые 128 символов стандарта Юникод совпадают с соответствующими символами US-ASCII.

В первой версии стандарта ASCII (1963 год) — в позициях 0x5e (94) и 0x5f (95) располагались символы «стрелка вверх» и «стрелка влево», соответственно. Стандарт ECMA-6 (1965 год) заменил их на знак вставки и символ подчёркивание «_», соответственно.

В Советском Союзе стандарт был утвержден в виде таблицы международной ссылочной версии кода КОИ-7 Н0 ГОСТ 27463-87 (СТ СЭВ 356-86) «Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов».

Управляющие символы 

Таблица ASCII создавалась для обмена информацией по телетайпу. В набор были включены непечатаемые символы, используемые как команды для управления телетайпом. Аналогичные команды применялись и в других докомпьютерных средствах обмена сообщениями (азбука Морзе, семафорная азбука), учитывая специфику устройства. Большинство управляющих символов ASCII вскоре утратили своё назначение и в современных компьютерных системах не используются.

Примечание: далее в списке — коды символов записаны в шестнадцатеричной системе счисления, после названий символов.

 NUL, 00 — null («пустой»). Символ null всегда игнорировался. На перфолентах, цифра «1» обозначалась отверстием, а цифра «0» — отсутствием отверстия. Участки перфоленты, на которых не была записана информация — не содержали отверстий (то есть содержали символы null); такие участки располагались в начале и в конце ленты. Символ null по сей день используется во многих языках программирования (как признак конца строки) и обозначается «\0» (термин «строка» обозначает последовательность символов). В некоторых операционных системах, null — последний символ любого текстового файла.

Сообщения, передаваемые по каналу связи, делились на две части:
 Заголовок;
 Текст.
«Заголовок» содержал: адреса отправителя и получателя, контрольную сумму ; мог размещаться до «текста» или после. Термином «текст» называлась часть сообщения, предназначенная для печати.

Поддерживалось разделение данных на 4 уровня:

Структурные свойства таблицы 
 Коды символов цифр «0»-«9» в двоичной системе счисления начинаются с 00112, а заканчиваются двоичными значениями чисел. Например, 01012 — число 5, а 0011 01012 — символ «5». Зная об этом, можно преобразовать двоично-десятичные числа (BCD) в ASCII-строку с помощью простого добавления слева 00112 к каждому двоично-десятичному полубайту.
 Буквы «A»-«Z» верхнего и нижнего регистров различаются в своём представлении только одним битом, что упрощает преобразование регистра и проверку на принадлежность кода к диапазону значений. Буквы представляются своими порядковыми номерами в алфавите, записанными пятью цифрами в двоичной системе счисления, перед которыми стоит 0102 (для букв верхнего регистра) или 0112 (для букв нижнего регистра).
 Положение заглавных латинских букв и цифр было выбрано из соображений совместимости с шестибитной кодировкой DEC SIXBIT, появившейся годом ранее.
 Расположение части небуквенных знаков было обусловлено положением их на клавиатурах тех времён (например, Teletype Model 33), куда они перекочевали с механических пишущих машин, в частности "#$%_&'(). Однако на электромеханических пишущих машинах, в частности IBM Selectric расположение этих знаков было иным, что связано с наличием у некоторых из них механизма дозирования силы удара, а значит требовало расположения на одной клавише знаков, близких по оптической плотности. Окончательно отличное от таблицы ASCII положение этих знаков было закреплено в IBM PC.

Представление ASCII в ЭВМ 
На подавляющем большинстве современных компьютеров, минимально адресуемая единица памяти — байт (размером в 8 бит); поэтому там используются 8-битные, а не 7-битные символы. Обычно символ ASCII расширяют до 8 бит, просто добавляя один нулевой бит в качестве старшего.

На компьютерах IBM/360 однако (в случае использования ASCII) применялся другой метод: 6-й бит (если первым считать самый младший бит) перемещается в 7-й, а бывший 7-й «раздваивается» и копируется и в 8-й бит, и в 6-й. Получается такая таблица: 

На компьютерах с минимально адресуемой единицей памяти в 36 бит — поначалу использовали 6-битные символы (1 слово = 6 символов). После перехода на ASCII на таких компьютерах в одном слове стали размещать либо 5 семибитовых символов (1 бит оставался лишним), либо 4 девятибитовых символа.

Коды ASCII используются в программировании как промежуточные кроссплатформенные коды нажатых клавиш (в противовес скан-кодам IBM PC и прочим внутренним кодам). Для раскладки клавиатуры QWERTY — таблица кодов выглядит так, как показано в следующей таблице.

См. также 

 Переносимый набор символов
 Управляющие символы
 EBCDIC
 YUSCII
 Юникод
 ASCII art
 КОИ-8

Примечания

Ссылки 
 Цветная таблица ASCII
 
 
 

Компьютерные кодировки